Almafuente bezeichnet:

 Almafuente (Córdoba), Ort in Argentinien
 Almafuente (Misiones), Ort in Argentinien

 Almafuerte (Band), argentinische Heavy-Metal-Band
 Almafuerte (Film), argentinischer Film
 Almafuerte  (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Glattbauchspinnen (Gnaphosidae)

 als Pseudonym den argentinischen Schriftsteller Pedro Bonifacio Palacios (1854–1917)